Весьяка́р — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Адамского сельского поселения.

История 
Впервые упоминается в писцовых книгах 1646 года как городище Весинское, в котором жили удмурты Кузейко Муйкин и Первушка Кибешев. В середине XIX века починок Висьякарской состоял из 5 дворов в которых проживало 24 мужчины и 23 женщины. В начале 1930-х организован колхоз им. Ворошилова.
В начале 1990-х годов большая часть населения деревни покинула её.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения удмурты составляли 100 %

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района